Гянджа:

Гянджа — місто в Азербайджані 
Гянджа — село в Азербайджані 
Гянджа — провінція в Лурестані (Іран) 
Гянджа — провінція в Гіляні (Іран) 
Гянджа — провінція в Хамадані (Іран) 
Гянджа — провінція в Ісфахані (Іран) 
Гянджа — провінція в Іламі (Іран)

Див. також  
Ганзак (значення)